Le  Grand Prix moto d'Allemagne 1994 est la sixième manche du championnat du monde de vitesse moto 1994. La compétition s'est déroulée du 10 au  sur le circuit d'Hockenheim. C'est la  du Grand Prix moto d'Allemagne.

Classement final 500 cm

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1994
Allemagne
Sport en Allemagne en 1994